La tennista espanyola Garbiñe Muguruza era la defensora del títol però va caure en segona ronda, la derrota més prematura d'una defensora del títol des de Steffi Graf l'any 1994, que va caure en primera ronda.

L'alemanya Angelique Kerber va guanyar el seu tercer títol de Grand Slam, tots tres diferents, i fou la primera alemanya des de Graf l'any 1996. En la final va derrotar l'estatunidenca Serena Williams, que optava a conquerir el seu 24è títol de Grand Slam individual i igualar l'australiana Margaret Court, que té el rècord. Aquesta final ja es va produir 2016 però amb resultat contrari, i també era l'última vegada que s'havien enfrontat.

Les tennistes Simona Halep, Caroline Wozniacki i Sloane Stephens lluitaven a l'inici del torneig pel número 1 del rànquing individual, però l'actual número 1, Halep, el retenir sense gaire esforç, ja que Wozniacki i Stephens van ser eliminades tot just en segona i primera ronda respectivament.

Només una de les deu primeres caps de sèrie van arribar a quarta ronda, i cap a quarts de final, el pitjor rendiment realitzat per les principals caps de sèrie a Wimbledon en l'Era Open, de fet, només set de les 32 van arribar a aquesta ronda.

Caps de sèrie 

  Simona Halep (3a ronda)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Garbiñe Muguruza (2a ronda)
  Sloane Stephens (1a ronda)
  Elina Svitolina (1a ronda)
  Caroline Garcia (1a ronda)
  Karolína Plísková (4a ronda)
  Petra Kvitová (1a ronda)
  Venus Williams (3a ronda)
  Madison Keys (3a ronda)
  Angelique Kerber (campiona)
  Jeļena Ostapenko (semifinals)
  Julia Görges (semifinals)
  Daria Kasatkina (quarts de final)
  Elise Mertens (3a ronda)
  CoCo Vandeweghe (1a ronda)

  Ashleigh Barty (3a ronda)
  Naomi Osaka (3a ronda)
  Magdaléna Rybáriková (1a ronda)
  Kiki Bertens (quarts de final)
  Anastasija Sevastova (1a ronda)
  Johanna Konta (2a ronda)
  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Maria Xaràpova (1a ronda)
  Serena Williams (final)
  Daria Gavrilova (3a ronda)
  Carla Suárez Navarro (3a ronda)
  Anett Kontaveit (3a ronda)
  Mihaela Buzărnescu (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Zhang Shuai (1a ronda)
  Agnieszka Radwańska (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 

2018
Competicions tennístiques del 2018